

Населені пункти та їхні частини

 Черньчиці — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Черньчиці — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Черньчиці — осада в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки